Бурашников — фамилия; имеет женскую форму Бурашникова.
 Бурашников, Борис Филиппович (1913—1980) — советский государственный и политический деятель.
 Бурашникова, Татьяна Степановна (более известна как Тани́ Юн; 1903—1977) — чувашская театральная и киноактриса, драматург, переводчица, мемуаристка.

См. также